L’Homme qui rétrécit est un roman de Richard Matheson publié en 1956 ;
 L’Homme qui rétrécit est une adaptation du roman au cinéma sortie en 1957, réalisée par Jack Arnold ;